Этот список содержит перечень кораблей, относящихся к дредноутам и супердредноутам

Примечания

Литература 
 
 
 Виноградов С.Е. ПОСЛЕДНИЕ ИСПОЛИНЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА: Линейные корабли с 16” артиллерией в программах развития флота, 1914-1917 гг. -СПб., ”Галея Принт”, 1999. - 408 с.

Линкоры
Линкоры по проектам
Списки военной техники
дредноуты